Wuzong ist die Bezeichnung für folgende chinesische Kaiser:

Tang Wuzong
Külüq Khan
Ming Wuzong